Кишкентай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кишкентай — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Кишкентай — село в Сарысуском районе Жамбылской области.